Сукчон () — храмове ім'я корейських правителів. Відомі носії:
 Сукчон — ван Корьо
 Сукчон — ван Чосону